Михаил Вадимович Либаков ( — ) — российский, советский , иллюстратор,  1-й студии Художественного театра.

Биография 
Михаил (Моисей) Либаков родился в семье купца 1-й гильдии Мордуха Лейбова Либакова и был самым младшим ребёнком в семье, где росли пять сыновей. Четверо из пяти братьев Либаковых приняли христианство (трое из них перешли в православие, а один принял евангелическо-лютеранскую религию). Михаил Либаков принял крещение по православному обряду 31 июля 1911 года, в 22-летнем возрасте.

В 1900-х годах учился изобразительному искусству в художественной школе витебского живописца Юделя Пэна, где входил в круг молодых витебских художников — Марка Шагала, Осипа Цадкина, Ильи (Рувима) Мазеля. Илья Мазель позднее вспоминал о совместной учёбе с Михаилом Либаковым: «Мы часто бродили с альбомами по улицам города и рисовали убогие еврейские лачуги, а когда к Пэну поступил Шагал, то мы втроем занимались зарисовками витебских улиц».

В начале 1910-х годов Михаил Либаков переехал в Москву. С 1913 по 1929 год работал художником-декоратором и актером в 1-й студии Художественного театра (МХАТ 2-й). Как актёр ни в студийных спектаклях, ни в позднейших работах МХАТ 2-го не выделялся, хотя участвовал во многих спектаклях. Гораздо более существенной была работа Либакова как театрального художника.

«Оформлением спектакля по Диккенсу „Сверчок на печи“ (1913—1914) Либаков заслужил уважение и симпатию Константина Станиславского, Леопольда Сулержицкого и Александра Бенуа. Особую известность ему принесла работа над спектаклями „Гамлет“ (1924) и „Петербург“ (1925) по роману Андрея Белого».

Михаил Либаков отметился также работой в книжной графике: в 1918 году он самостоятельно оформил книгу Николая Эфроса «„Сверчок на печи. Инсценированный рассказа Ч. Диккенса“. Студия Московского Художественного театра», а в 1925 году участвовал в совместной работе с Сергеем Чехониным над изданием «Московский Художественный театр второй».

Творческая многогранность и мастеровитость Либакова органично соответствовала духу разносторонней самодостаточности 1-й студии Художественного театра:

«Навык все сделать своими руками нарабатывался в Первой студии. Своими были художники, как М. В. Либаков; авторы музыки, как Н. Н. Рахманов; создатели вещественного мира (М. Чехов вместе с Сулержицким обставлял жилье Калеба в „Сверчке“). Сами обеспечивали литературную основу: Б. М. Сушкевич инсценировал Диккенса…».

Когда после сезона 1928/29 г. Либаков готовился к уходу из 2-го МХАТа, Михаил Чехов горячо поддерживал намерения «выписать» художника за рубеж, но Либаков из СССР не выехал. В первой половине 1930-х принимал участие в постановках Московского театра оперетты и Малого театра. В последующие годы работал как театральный художник в Ялте, Одессе, Херсоне, Киеве.

В 1920 году Михал Либаков принял участие в создании Ильей Мазелем и Александром Владычуком ашхабадской художественной студии, получившей название «Ударная школа искусств Востока» (УШИВ).

Умер в Ленинградском доме ветеранов сцены, где поселился с января 1952 года вместе с женой, актрисой театра и кино Валентиной Ефимовной Куинджи (01.08.1893 — 06.06.1969).

Похоронен на Северном кладбище (Санкт-Петербург).

Сценография 
В 1-й студии Художественного театра:
 «Гибель „Надежды“» (1913, постановка Р. В. Болеславского по пьесе Г. Гейерманcа)
 «Праздник мира» (1913, постановка Е. Б. Вахтангова по пьесе Г. Гауптмана) совм. с И. Я. Гремиславским
 «Калики перехожие» (1914, постановка Р. В. Болеславского по пьесе В. М. Волькенштейна) совм. с П. Г. Узуновым
 «Сверчок на печи» (1914, инсценировка и постановка Б. М. Сушкевича по рассказу Ч. Диккенса)
 «Потоп» (1915, постановка Е. Б. Вахтангова по пьесе Ю.-Х. Бергера) совм. с П. Г. Узуновым
 «Росмерсхольм» (1918, постановка Е. Б. Вахтангова по пьесе Г. Ибсена)
 «Герой» (1923, постановка А. Д. Дикого по пьесе Дж. Синга) совм. с А. А. Радаковым
 «Гамлет» (1924, постановка: В. С. Смышляев, В. Н. Татаринов, А. И. Чебан)
 «Петербург» (1925, постановка: С. Г. Бирман, В. Н. Татаринов, А. И. Чебан по роману А. Белого) совм. с Б. А. Матруниным
 «Король квадратной республики» (1925, постановка Б. М. Сушкевича по пьесе Н. Н. Бромлей)
 «Хижина дяди Тома» (1929, постановка В. Н. Татаринова)

В других театрах:
 «Чайхана в горах» (1930, Стрельникова, совм. с И. М. Майзелем — в Московском театре оперетты)
 «Бойцы» Ромашова, 1934, совм. с Б. А. Матруниным — в Малом Театре)

Актерские работы 
 «Гибель „Надежды“» (1913—1929; 1-й и 2-й стражник)
 «Двенадцатая ночь, или Как вам угодно» (1917—1929; Валентин, придворный герцога)
 «Эрик XIV» (1921—1928; Нильс Стурэ)
 «Укрощение строптивой» (1924—1927; лорд)
 «Король Лир» (1923—1924; 1-й джентльмен из свиты короля)
 «Блоха» (1925—1929; дворник, царский генерал)
 «Король квадратной республики» (1925, Ментор)
 «Петербург» (1925—1929; 2-й лакей)
 «В 1825 году» (1925—1929; полковник Булгаков)
 «Дело» (1927—1929; камердинер князя)
 «Смерть Иоанна Грозного» (1927—1929; Шереметев)
 «Взятие Бастилии» (1927—1928; нотариус)
 «Закат» (1828; сосед Криков)
 «Митькино царство» (1928—1929; королевский посол)
 «Человек, который смеется» (1929; Лорд Грэсдью, старшина Клуба Безобразных)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Людмила Хмельницкая. Витебское окружение Марка Шагала 
 Борисовский В. В. По Москве (стихи для детей); рис. М. Либакова (Радуга, 1927)

Художники Российской империи
Сценографы Российской империи
Художники СССР